Amr Ali (6 aprilbeweging), Egyptisch activist en leider van de 6 aprilbeweging
Amr Ali (worstelaar), Egyptisch Olympisch worstelaar
Amr Ali (modeontwerper), modeontwerper en oprichter van het merk Bodyamr in Londen